Decipher (in inglese "decifrare") può riferirsi a:
 Decipher: album della band metal  After Forever, 2001 album
 Decipher: album del pianista jazz John Taylor
 Decipher: un editore di giochi con sede a Norfolk, Virginia, USA
 DECIPHER: database di anormalità cromosomiche identificate dall'analisi del DNA dei pazienti
 Decipher: romanzo di Stel Pavlou tradotto in Italia con il titolo Il codice di Atlantide